Brebes kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Brebes, kabupaten, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Brebes, distrikt, Jawa Tengah, 
 Kelurahan Brebes, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar